Арутюнян, Арцвик:
 Арутюнян, Арцвик Бориковна (род. 1984) — армянская и российская певица.
 Арутюнян, Арцвик Мацаковна (1929—?) — звеньевая колхоза имени Шаумяна Эчмиадзинского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.